Die Spielzeit 1983/84 war die 35. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 10 Teams eine Hauptrunde zu je 18 Spielen.

Anschliessend Spielen die ersten 6 um in einer Doppelrunde zu je 10 Spielen den Schweizermeiste Titel.

Die Schlechtesten 4 Teams spielen eine Doppelrunde zu je 6 Spielen gegen den Abstieg.

Hauptrunde

Finalrunde

Meisterrunde 

* Europacup der Cupsieger

** IHF-Cup

Abstiegsrunde

Schweizermeister

2. Schweizermeistertitel für den RTV Basel

Einzelnachweise 

1983_1984
Handballsaison 1983/84